Muzyka
 piszczałka – ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów wargowych, będący najczęściej drewnianą rurką zaopatrzoną w otwór wargowy i 3-7 otworów bocznych (inaczej fujara, fujarka, fulara).
 część aerofonu, w której wskutek wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (piszczałka organowa).

 Zoologia
 piszczałka – polska nazwa zwyczajowa ryb z rodzaju Fistularia

 Postać fikcyjna
 Piszczałka – diabeł, tytułowy bohater powieści Kornela Makuszyńskiego pt.: Przyjaciel wesołego diabła, filmów pt.: Przyjaciel wesołego diabła i Bliskie spotkania z wesołym diabłem oraz serialu telewizyjnego pt.: Przyjaciele wesołego diabła.